Den Familiennamen Kőváry führen folgende Personen:

 Georg Kövary (1922–2009), ungarisch-österreichischer Schriftsteller
 Károly Kőváry (1923–2003), ungarischer Mathematiker
 László Kőváry (1819–1907), ungarischer Publizist und Historiker